Twilight of the Gods puede referirse a:

 Álbum y canción de Bathory: Twilight of the Gods.
 Sencillo y canción de Blind Guardian: Twilight of the Gods.
 Canción de Helloween del álbum Keeper Of The Seven Keys Part 1.